Done ist Familienname von:
 Cyril Done (1920–1993), englischer Fußballspieler
 Gruffydd Done (ca. 1501 – ca. 1566), walisischer Politiker und Gelehrter 
 Robert Done (1904–1982), englischer Fußballspieler
 William Done (1815–1895), englischer Organist

Siehe auch:
 Dohne
 Don
 Donne